MTL steht für:
 Maltesische Lira, als Währungscode nach ISO 4217
 Matrix Template Library, eine in C++ geschriebene Klassenbibliothek für lineare Algebra
 Bahnhof Treuchtlingen nach DS 100
 Mouth-to-Lung, das Einatmen des Dampfes einer E-Zigarette ähnlich wie den Rauch einer Zigarette

MTL als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Leipzig (für Muldental)

mtl. steht für:
 „monatlich“, als Eigenschaft eines Ereignisses, das jeden Monat einmal stattfindet

.mtl steht für:
 Materialdatei (von engl. material template library)

Abkürzung